Японская соккер-лига 1980. Дивизион 1 — 16-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Тагути, Мицухиса
Сугамата, Тэцуо
Комаэда, Мицуру
Имаи, Кэйдзо
Отиаи, Хироси
Ёнасиро, Джордж
Маэда, Хидэки
Соэдзима, Хироси
Усуи, Хироюки

Камамото, Кунисигэ

См. также
Вторая японская футбольная лига 1980

Ссылки
RSSSF 

Япония
1980
Спорт в Японии в 1980 году